S&M – album zespołu Metallica
 „S&M” – singel Rihanny
 S&M oznacza też w skrócie sadomasochizm